The Encyclopedia of Science Fiction () — англоязычный справочник, посвящённый научной фантастике. Первое издание вышло в 1979 году. С ноября 2011 года свободно доступна on-line версия.

Вероятно, является лучшей из энциклопедий фантастики. Её первое издание стало настольной книгой любого, кто не просто читает фантастику, но интересуется этим жанром самим по себе.

Издание 1993 года стало примерно в 3—4 раза толще, причём не столько за счёт включения новых статей, сколько за счёт фундаментальной переработки существующего материала.

История 
Первое издание, отредактированное Питером Николсом с Джоном Клютом , было опубликовано Гранадой в 1979 году. Позже оно было переименовано в «Научно-фантастическую энциклопедию», когда она была опубликована в США изданием Doubleday. Его текст сопровождался многочисленными черно-белыми фотографиями авторов, обложек книг и журналов, кадров из фильмов и ТВ, а также примерами работ художников.

Второе издание, совместно отредактированное все теми же Николсом и Клютом, было опубликовано в 1993 году издательством Orbit в Великобритании и издательством St. Martin's Press в США. Второе издание содержало 1,3 миллиона слов, почти вдвое больше, чем 700 000 слов издания 1979 года. Издание от 7 августа 1995 года в мягкой обложке включало шестнадцать страниц аддендума. В отличие от первого издания, печатные версии не содержали иллюстраций. В 1995 году была выпущена версия на CD-ROM, которая называлась «Мультимедийная энциклопедия научной фантастики» и «Научная фантастика Гролье». Он содержал текстовые обновления до 1995 года, сотни обложек книг и фотографий авторов, небольшое количество старых рекламных роликов и авторские видеоклипы, взятые из серии TVOntario Prisoners of Gravity.

Дополнительным томом, опубликованным после второго печатного издания и в строгом соответствии с его форматом, является «Энциклопедия фантазий», отредактированная Джоном Клютом и Джоном Грантом. 

Все печатные и CD-издания в настоящее время не издаются.

В июле 2011 года издательская группа «Орион» объявила о том, что третье издание «Научно-фантастической энциклопедии» будет выпущено онлайн в том же году SFE Ltd совместно с Victor Gollancz, издательством научной фантастики от «Ориона». «Бета-текст» третьего издания был опубликован онлайн 2 октября 2011 года под редактурой Джона Клюта, Дэвида Лэнгфорда, Питера Николлса (в качестве почетного редактора до его смерти в 2018 году) и Грэма Слайт. Энциклопедия регулярно (как правило, несколько раз в неделю) обновляется редакционной группой, причем все материалы написаны ими самими и предоставлены научными фантастами и экспертами. Она получила премию Хьюго за лучшую связанную работу в 2012 году. Хотя SFE является сложной работой со значительным числом авторов, три главных редактора (Клют, Лэнгфорж и Николлс) сами написали почти две трети из всех 5,2 миллиона слов (на сентябрь 2016 г.).

Содержание 
«Энциклопедия научной фантастики» содержит записи по категориям: авторы, темы, терминология, научная фантастика разных стран, фильмы, режиссеры, телевидение, журналы, комиксы, иллюстраторы, издатели книг, оригинальные антологии, награды и прочее.

Онлайн-издание «Энциклопедии научной фантастики» было выпущено в октябре 2011 года, и в нем было опубликовано 12 230 статей на общую сумму 3 200 000 слов. Редакторы предсказывали, что оно будет содержать 4 000 000 слов после завершения первого раунда обновлений в конце 2012 года; эта цифра была фактически достигнута в январе 2013 года, а предел в 5 000 000 слов - в ноябре 2015 года.

Библиография

См. также 
 The Encyclopedia of Fantasy

Примечания

Ссылки 
 «Formats and Editions of The Encyclopedia of science fiction» at WorldCat
 
 SF Encyclopedia Editorial Home (sfe3.org) — with data on multiple editions
 1993 SF Encyclopedia Updates — «New Data, Typographical Errors, Factual Corrections, and Miscellanea; Last updated September 2002»
 Grolier product information, 1995 Multimedia edition, archived 2008-10-17
 Q&A with the Founder of ‘The Encyclopedia of Science Fiction’, The Independent, 12 January 2012 — Neela Debnath with Peter Nicholls
 

Литературные энциклопедии
Книги 1979 года
Научная фантастика
Литература о фантастике